Лейкин (Лейкина) — русская матронимическая фамилия.

Известные носители

Мужчины 
 Лейкин, Борис Израильевич (1914—1978) — советский гидрограф, исследователь Арктики.
 Лейкин, Вячеслав Абрамович (род. 1937) — русский поэт и сценарист.
 Лейкин, Генрих Александрович (1886—1953) — советский военачальник, генерал майор инженерно-технической службы (1943).
 Лейкин, Леонид Владимирович (род. 1961) — советский и российский клоун, художественный руководитель театра «Лицедеи».
 Лейкин, Николай Александрович (1841—1906) — русский прозаик, журналист и издатель.
 Лейкин, Элькон Георгиевич (1902—1986) — советский экономист, левый диссидент.
 Лейкин, Якуб (1906—1942) — еврейский коллаборационист, заместитель начальника еврейской полиции в варшавском гетто, убит Еврейской боевой организацией.

Женщины 
 Лейкина, Полина Алексеевна (род. 1994) — российская теннисистка.

Составные фамилии 
 Лейкина-Свирская, Вера Романовна (Ревекка Рувимовна; 1901—1993) — советский историк и источниковед.

Топонимы 
 Лейкин — тауншип в округе Моррисон, Миннесота, США.

См. также 
 Лейкино — название ряда населённых пунктов.